Парфеню́к () — украинская фамилия. Известные носители:

 Парфенюк, Александр Сергеевич (de) (1947—2017) — профессор национального технического университета Донецка.
 Парфенюк, Владимир Игоревич (род. 1983) — украинский рэп-исполнитель VovaZIL’Vova.
 
 Парфенюк, Николай Евгеньевич (род. 1957) — композитор и аранжировщик, заслуженный артист России (2003).